Harrod (Ohio), plaats in de Verenigde Staten
 Roy Harrod, Brits econoom